Cocalensi – abitanti di Cocal do Sul
Cocalensi – abitanti di Cocal